Кировское сельское поселение — муниципальное образование в составе Майкопского муниципального района Республики Адыгея Российской Федерации.

Административный центр — хутор Северо-Восточные Сады.

География

История

Население

Состав сельского поселения

Национальный состав 
По переписи населения 2010 года из 5 768 человек, проживающих в сельском поселении, 5 658 человек указали свою национальность

Примечания

Ссылки 
 Майкопский район > Кировское сельское поселение

Муниципальные образования Майкопского района
Сельские поселения Адыгеи